CUF kan syfta på

 CUF – ett svenskt ungdomsförbund, se Centerpartiets ungdomsförbund
 CUF – ett politiskt parti i Tanzania Civic United Front, se Förenade Medborgarrörelsen
 CUF - IATA flygplatskod för en flygplats i Italien, se Aeroporto di Cuneo-Levaldigi